Выходны́е () — суббота и воскресенье.

Фильмы
 «Weekend» — фильм Станислава Говорухина 2013 года.
 «Уикенд» — британский фильм 2011 года.
 «Уикенд» — франко-итальянский фильм 1967 года.
 «Уик-энд» — датский фильм 1962 года.
 «Уик-энд в раю» — немецкий (ФРГ) фильм 1952 года.
 «Уикенд на берегу океана» — французский фильм 1964 года.
 «Уикенд Остермана» — американский фильм 1983 года, экранизация одноимённого романа.
 «Уикенд у Берни» — американский фильм 1989 года.
 «Уикенд у Берни 2» — американский фильм 1993 года.
 «Последний уик-энд» — фильм Павла Санаева 2005 года.

В музыке
 The Weeknd, Уикнд — канадский певец и продюсер.
 Weekend — альбом The Sounds 2013 года.
 The Weekend — песня британского диджея и продюсера хаус-музыки Майкла Грея с вокалом английской певицы Шены 2004 года.
 Week End — сингл японской метал-группы X Japan (на тот момент — X), выпущенный 21 апреля 1990 года.

В литературе
 «Weekend» — политическая комедия Гора Видала 1968 года.
Телевидение
 «Уик-энд» — украинская телепередача про путешествия, выходившая на канале Интер до 2003 года, ведущей передачи была Ирина Зинченко.

См. также 
 Weekends — сингл 2000 года из альбома Bridging the Gap хип-хоп группы Black Eyed Peas, записанный при участии певицы Esthero.

Примечания